Die Irish League 1928/29 war die 35. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Belfast Celtic wurde zum vierten Mal in Folge und zum insgesamt siebten Mal Meister.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Barn FC wurde durch Ballymena FC ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1928/29
Fußballsaison 1928/29